Правило дев'ятки (мовознавство) — правописне правило в українській мові.
 Правило дев'ятки (медицина) — орієнтовна методика визначення площі опіку дорослої людини в комбустілогії.